Schultze-Jena ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Siegmund Schultze-Jena (1827–1919), deutscher Gynäkologe und Geburtshelfer, siehe Bernhard Sigmund Schultze
 Leonhard Schultze-Jena (1872–1955), deutscher Zoologe und Anthropologe